Fabio Celestini (Lausanne, 31 de outubro de 1975) é um futebolista profissional suíço, meia, disputou a Euro 2004. É auxiliar-técnico de Bernd Schuster no Málaga.

Ligações Externas
Perfil em Ogol

Nascidos em 1975
Futebolistas da Suíça
Futebolistas do Getafe Club de Fútbol
Futebolistas do Football Club Lausanne Sport
Futebolistas da Espérance Sportive Troyes Aube Champagne
Futebolistas do Olympique de Marseille
Futebolistas do Levante Unión Deportiva
Jogadores da Seleção Suíça de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 2004